Sal může znamenat:
 Sal (ostrov) – ostrov v Kapverdských ostrovech
 Sal (strom) – Damarovník obrovský Shorea robusta
 Sal (přítok Donu) – řeka v Rusku, přítok Donu
 Sal (přítok Arabského moře) – řeka v Indii, přítok Arabského moře 
 Šalovci – maďarsky Sal – vesnice ve Slovinsku
 Sal (historická oblast) – oblast ve Slezsku

Externí odkazy